Hidden Lake kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Hidden Lake (sjö i Antarktis, lat -64,03, long -58,29), 
 Hidden Lake (sjö i Antarktis, lat -67,69, long 63,05),

Kanada 

 Hidden Lake, Alberta, sjö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar